Ранчо ла Естансија има више значења:

 Ранчо ла Естансија, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Естансија (Сан Хуан дел Рио), насеље у округу Керетаро у Мексику